Диего Босис (; 19 октября 1967, Бергамо, Италия — 14 февраля 2012, Милан, Италия) — итальянский мототриалист, трижды вице-чемпион мира по мототриалу (1987 и 1990 на открытом воздухе и 1993 в закрытых помещениях), победитель «Триала Наций» 1987 года в составе команды Италии, 6-кратный чемпион Италии по мототриалу (1986-1987, 1989-1992).

Спортивная карьера 

Диего Босис начал выступать ещё ребёнком, следуя страсти своего отца Джакомо, одного из первых известных на мировом уровне итальянских мототриалистов. В 1982 году он дебютировал на профессиональных соревнованиях, выиграв молодёжный кубок IMF на Fantic 50. В 1984 году он стал чемпионом Италии среди юниоров в категории 125 см³, а в следующем году, когда ему еще не исполнилось и восемнадцати, принял участие в своем первом взрослом чемпионате Италии, заняв в нём третье место. 

В 1984 году Босис дебютирует на Чемпионате мира по мототриалу и стремительно прогрессирует из года в год. В 1987-м он выигрывает свой первый Гран-При (в США) и становится вице-чемпионом мира. В последующие годы Босис очень успешно выступает на Чемпионате Италии, выигрывая его в общей сложности шесть раз, но Чемпионат мира ему так и не покоряется. Босис регулярно выигрывает Гран-При, ещё раз становится вице-чемпионом в Чемпионате по мототриалу на открытом воздухе, а также занимает 2-е место в новообразованном Чемпионате мира по мототриалу в закрытых помещениях, но так и не достигает вершины. Зато он становится первым в истории триала итальянцем, выигравшим домашний Гран-При (в 1992 году).

Помимо того, в 1987 году команда Италии, в составе которой были Диего Босис, Франко Карло, Ренато Чиаберто и Донато Мильо, выиграла «Триал Наций» (что-то вроде аналога Олимпийских игр в триальном мире).

Босис завершил международную карьеру в 2006 году, а в Чемпионате Италии продолжал выступать до 2009-го, когда окончательно повесил шлем на гвоздь. После завершения карьеры Босис открыл школу для мототриалистов, но в 2012 году неожиданно скончался от инфаркта в возрасте всего лишь 44 лет.

Результаты выступлений в Чемпионате мира по мототриалу на открытом воздухе

Результаты выступлений в Чемпионате мира по мототриалу в закрытых помещениях

Примечания 

 Мотогонщики по алфавиту
 Мотогонщики Италии
 Мототриалисты